Springboro (Ohio)
Springboro (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos